Јован од Ланкастера, 1. војвода од Бедфорда (20. јун 1389 - 14. септембар 1435) је био војвода Бедфорда од 1414. године до своје смрти. Значајан је учесник Стогодишњег рата.

Биографија 
Јован је био син енглеског краља Хенрија IV и брат краља Хенрија V Ланкастера. Од 1414. године је војвода новоформираног војводства Бедфорд. Након пораза Француске у бици код Аженкура, Хенри V је уговором у Троу издејствовао да га прогласе наследником француског краља Карла VI. Након Карлове смрти Хенри је требало да влада и Енглеском и Француском. Међутим, обојица краљева умрла су 1422. године те је у складу са уговором из Троа наследник обе краљевине постао Хенријев син Хенри VI. Пошто је нови краљ био малолетан одређени су намесници. Хемфри од Глостера овладао је Енглеском, а Јован од Ланкастера Француском. Јован је повео рат против Карла VII, сина покојног француског краља који се учврстио у југозападном делу Француске. Јован предузима опсаду Орлеана. Опсаду су разбили становници Орлеана подстакнути самоувереношћу Јованке Орлеанке. Јованка је касније пала у заробљеништво и, одлукама инквизиције, спаљена на ломачи. Рат је настављен без већих војних акција. Године 1435. потписан је Араски споразум између Филипа III Бургундског и краља Карла. Јован је одбио да потпише споразум у име Енглеске те је Стогодишњи рат настављен. Јован од Ланкастера умире исте године.

Породично стабло

Извори 
 Историја средњег века, Сидни Пеинтер, Клио, 1997. година

Рођени 1389.
Умрли 1435.
Династија Ланкастер
Личности Стогодишњег рата